Береза Картузька — назва міста Береза до 1945 року
 Береза-Картузька — концентраційний табір, створений  польською владою в 1934 році в місті Береза Картузька